534-й истребительный авиационный Краснознамённый полк (534-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях на реке Халхин-Гол, в Великой Отечественной и Советско-японской войнах.

Наименования полка 

За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 3-й истребительный авиационный полк;
 534-й истребительный авиационный полк;
 534-й истребительный авиационный Краснознамённый полк;
 Полевая почта 65325.

Создание полка 
534-й истребительный авиационный полк сформирован 29 ноября 1944 года путём переименования 3-го истребительного авиационного полка.

Расформирование полка 
534-й истребительный авиационный Краснознамённый полк 10 апреля 1947 года был расформирован в 296-й истребительной авиационной дивизии

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года.

Командиры полка 
 майор Евгений Яковлевич Савицкий, 1938 г.
 капитан, майор Кокарев Пётр Иванович, 10.1944 — 10.04.1947

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
 Сунгарийская наступательная операция — с 9 августа 1945 года по 2 сентября 1945 года.

Награды 
534-й истребительный авиационный полк Приказом Народного комиссара обороны СССР № 0164 от 28 сентября на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с японскими войсками на Дальнем Востоке при форсировании рек Амур и Уссури, овладении городами Цзямусы, Мэргень, Бэйаньчжэнь, южной половиной острова Сахалин, а также островами Сюмусю и Парамушир из группы Курильских островов и проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом «Красного Знамени».

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Верховным Главнокомандующим за овладение городами Цзямусы, Мэргэнь, Бэйаньчжэнь полку объявлена благодарность

Отличившиеся воины полка 
  Бровцев Сергей Георгиевич, командир эскадрильи 534-го истребительного авиационного полка, удостоен звания Герой Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1958 года. Золотая Звезда № 11076.

Статистика боевых действий 
Всего за годы Советско-японской войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45 
 Авиаторы Второй мировой войны 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
История Дальнего Востока
Участники Сунгарийской наступательной операции